Rádio Metropolitana é uma estação de rádio brasileira de Mogi das Cruzes, que opera em AM 1070 kHz para ouvintes da Região Metropolitana de São Paulo. A emissora pertence a família Sanzone, dona da rádio Metropolitana FM, e da Feliz FM, que é operada pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Seus transmissores estão situados no distrito de Brás Cubas.

A emissora forma uma rede regional formada por emissoras em Campinas, Taubaté e Guaratinguetá.

Ligações externas 
 

Metropolitana (Mogi das Cruzes)
Estações de rádio fundadas em 1961
Jornais de São Paulo (estado)